Freud se nanaša na naslednje osebnosti:

 Sigmund Freud (1856–1939), avstrijski psihoanalitik judovskega rodu 
 Anna Freud (1895–1982), avstrijska psihoanalitičarka in razvojna psihologinja 
 Lucian Freud (1922- ), britanski postmodernistični slikar, vnuk Sigmunda Freuda